

Codici 
 ILZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Zilina D. Hricov (Slovacchia)

Geografia 
 Ilz – comune della Stiria (Austria)
 Ilz – fiume affluente del Danubio (Germania)